«Water Runs Dry» — сингл группы Boyz II Men, выпущенный под лейблом Motown в 1995 году. Песня написана и спродюсирована Кеннетом «Babyface» Эдмондсом. Этот четвёртый сингл с альбома «II», достиг второго места в чарте Соединенных Штатов Америки и двадцать четвертого в Великобритании. Песня содержит семпл предыдущего хита группы «I'll Make Love To You» с этого же альбома.

Список композиций 
Ниже представлен список синглов, вышедших как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании.

Для США 

US Remixes
 Water Runs Dry (Strat Mix Edit) 3:53
 Water Runs Dry (Strat Mix) 4:51
 Water Runs Dry (Mood Mix Edit) 4:10
 Water Runs Dry (Mood Mix) 4:44
 Water Runs Dry (LP Version) 3:21

US Maxi-CD
 Water Runs Dry (LP Version) 3:21
 Water Runs Dry (Mood Mix) 4:43
 Water Runs Dry (Strat Mix) 4:51
 Water Runs Dry (Groove Mix) 4:30
 Water Runs Dry (Bump Mix) 4:38

US Vinyl, 12", Promo
 A1 Water Runs Dry (LP Version) 3:21
 A2 Water Runs Dry (Mood Mix) 4:43
 A3 Water Runs Dry (Instrumental) 3:21
 B1 Water Runs Dry (Strat Mix) 4:51
 B2 Water Runs Dry (Groove Mix) 4:30
 B3 Water Runs Dry (Acapella) 3:21

Для Великобритании 

UK Maxi-CD
 Water Runs Dry (Strat Mix Edit) 4:00
 Water Runs Dry (LP Version) 3:21
 Water Runs Dry (Mood Mix) 4:43
 Ill Make Love To You (Pop Edit) 3:49

UK Vinyl, 12", Promo
 A1 Water Runs Dry (Strat Mix) 3:21
 A2 Water Runs Dry (Mood Mix) 4:43
 A3 Water Runs Dry (Bump Mix) 3:21
 B1 Water Runs Dry (LP Version) 4:51
 B2 Water Runs Dry (Groove Mix) 4:30
 B3 I’ll Make Love To You (I Wanna Make Love To You Version) 3:21

Позиции в чартах

Другие версии 
В 1998 году гитарист современного джаза Chuck Loeb сыграл эту песню для своего альбома «The Moon, the Stars and the Setting Sun.»

Примечания

Ссылки 

Синглы 1995 года
Песни Boyz II Men